Тарьян:

 Тарьян, Роберт — американский учёный
 Тарьян — древневенгерское племя
  — населённый пункт в медье Комаром-Эстергом на севере Венгрии